Plusieurs villes françaises possèdent une rue Jacques-Callot, nommée d’après le graveur lorrain de la Renaissance : 
 
Rue Jacques-Callot à Nancy.
Rue Jacques-Callot à Paris.

Jacques-Callot Rue